Horvátország
 Ant (), falu Valkótard községben, Vukovár-Szerém megyében
 Románia
 Ant, falu Keményfok községben, Bihar megyében
egyéb
 Ant (1970) születési nevén Anthony Davis, amerikai zenei producer